Walter Frederick Gale, een Australische astronoom
 Gale (krater), naar hem genoemde krater op Mars
 34D/Gale, door hem ontdekte komeet
 Galé, een eilandje voor de kust van Brazilië